DABA steht für:
 Deutsche Außenhandelsbank, Außenhandelsbank der DDR
 Association de Solidarité Internationale, eine französische Gesellschaft

Daba steht für:
 Bekana Daba (* 1988), äthiopischer Langstreckenläufer
 Tejitu Daba (* 1991), bahrainische Langstreckenläufer äthiopischer Herkunft
 Daba (Fuxin), die Großgemeinde Daba (大巴镇) im Autonomen Kreis Fuxin der Mongolen in der chinesischen Provinz Liaoning
 Daba (Renhuai), Großgemeinde in der kreisfreien Stadt Renhuai in China
 Daba (Xingwen), Gemeinde im Kreis Xingwen in China
 Daba (Zanda), Gemeinde im Kreis Zanda in China
 Daba (Religion), Ethnische Religion der Mosuo in China
 Daba Shan, ein Gebirge in China
 Tell el-Dab’a, eine Stadt im Alten Ägypten, siehe Auaris
 Daba (VAE), eine Stadt in den Vereinigten Arabischen Emiraten, siehe Dibba
 Daba (Vorname), ein afrikanischer Vorname

DaBa steht für:
 Datenbank

Siehe auch:
 Dabba
Dhaba
 Taba

Abkürzung